Kräfta kan syfta på:

 Kräftdjur – en understam av leddjur
 Storkräftor – den största klassen i understammen kräftdjur
 Tiofotade kräftdjur –  en ordning inom kräftdjuren som tillhör klassen storkräftor
 Flodkräfta – ett av Europas största kräftdjur
 Signalkräfta – införd till Sverige från Nordamerika
 Havskräfta – en nära släkting till vanlig hummer
 Röd sumpkräfta – en sötvattenlevande kräfta hemmahörande i norra Mexiko och sydöstra USA
 Kräftor – de arter av sötvattenslevande kräftdjur i gruppen storkräftor och ordningen tiofotade kräftdjur som hör till familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae
 Kräfta – en sjukdom hos människor och djur, se cancer
 Trädkräfta – en sjukdom hos fruktträd

Sammansättningar
Kräftfiske
Kräftbur
Kräftpremiär
Kräftskiva
Kräftpest
Kräftsmör

Se även 
Kräftan
Skaldjur – en matlagningsterm, som också används inom fiskerinäringen‚ för marina ryggradslösa djur med exoskelett